Аню́тины гла́зки:
 Анютины глазки (фиалка трёхцветная) — травянистое одно- или двулетнее (изредка многолетнее) растение семейства фиалковых.
 «Анютины глазки» — одно из яиц Фаберже.